Первая футбольная лига Македонии 2003/2004 годов () — 12-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 8 августа 2003 года и закончился 30 мая 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2003/2004
Македония
Македония
2003 год в Северной Македонии
2004 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004